Een verkeersweg:
 N130 (België)
 N130 (Frankrijk)
 N130 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing